Högfors kan syfta på:

 Högfors – en stad i landskapet Nyland i Finland, 
 Högfors, Kymmene – en by och fors i Kymmene i Kotka stad (finska Korkeakoski)
 Högfors, Ljusnarsbergs kommun – en småort och gammal bruksort i Ljusnarsbergs socken, 
 Högfors, Norbergs kommun – en ett järnbruk och en herrgård i Karbennings socken
 Högfors, Robertsfors kommun – en by strax utanför Bygdeå i Bygdeå socken, 
 Högfors slott – en slottsliknande herrgård i Jämtland,

Se även
 Högfors bruk
 Högforsen,